НГРК — аббревиатура. Может обозначать:

 Национальная геологоразведочная компания — российская корпорация, работающая в сфере привлечения инвестиций в разработку месторождений. Пример: генеральный директор НГРК Игорь Ефремов на горно-геологическом деловом форуме «Майнекс-2008».
 Национальная галерея Республики Коми — художественный музей в Республике Коми. Пример: Кочерган Л. И. В.Г. Игнатов (1922 - 1988). Штрихи к творческой биографии художника и выставке произведений в НГРК. — Арт №2. — Сыктывкар, 2007.